Moja Republika (, español: Mi República) es el himno nacional de la República Srpska, una de las dos entidades territoriales que componen Bosnia y Herzegovina. El 16 de julio de 2008 reemplazó al anterior himno Bože Pravde, que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Bosnia y Herzegovina en el año 2006.

El autor de Moja Republika es Mladen Matović (Младен Матовић).

Letra

Enlaces externos 

 El portal Banja Luka Live tiene un artículo sobre el himno (en serbio)
 El  tiene una página con la música del himno y su letra.

República Srpska
Himnos de Bosnia y Herzegovina